Hunderter steht für:
 Hunderter-Münze oder -Banknote
 speziell 100 Deutsche Mark, deutscher Geldschein
 die dritte Stelle vom Komma links in einer Dezimalzahl, siehe Dezimalsystem

Siehe auch:
 Flottenhunderter
 Der Hunderter im Westentaschl
 Hundert
 Klub der Hunderter